Capurro désigne notamment :

Patronyme 

 Alejandro Rubén Capurro (1980-), footballeur argentin ;
 Bautista Capurro (2003-), joueur argentin de hockey sur gazon ;
 Giovanni Capurro (1859-1920), poète italien ;
 Luis Enrique Capurro (1961-), footballeur international équatorien ;
  (1945-), philosophe uruguayen ;
 Raquel Capurro, essayiste uruguayenne ;
  (1962-), comédien américain.

Toponyme 

 Capurro, ville située en Uruguay.